ВЧ-связь — историческая разновидность правительственной и военной связи в СССР и России. Принцип работы заключается в переносе разговорного частотного спектра в область более высоких частот.

История 
В 1920-х — 1930-х годах считалось, что голосовое общение обеспечивает оперативность и даёт эффект присутствия, а перенос разговора в область высоких частот гарантирует секретность переговоров. С связи с этим ВЧ-связь была выбрана как основная для целей управления государства.

Первая советская аппаратура ВЧ-связи по медным проводам изготовлена в 1925 году на Ленинградской научно-испытательной станции. Установлена она была на линии Ленинград-Бологое в 1926 году.

Закрытая система телефонной связи, использующая высокие частоты (ВЧ), была организована в 1930-е годы как оперативная связь органов ОГПУ. 1 июня 1931 года, когда в составе оперативного отдела ОГПУ было создано 5-е отделение, обеспечивавшее обслуживание ВЧ-связью высокопоставленных абонентов, принято считать датой образования междугородной правительственной высокочастотной связи.

Впоследствии ей стали пользоваться также высшие гражданские и военные чины. Во время Великой Отечественной войны ВЧ-связь служила для соединения с командованием фронтов и армий. Аппараты ВЧ были установлены в высших партийных и правительственных учреждениях Москвы, республиканских, краевых и областных центров СССР, а также в советских посольствах в социалистических странах.

С 1970-х годов началась замена ВЧ-связи новыми, более совершенным методами, засекречивания переговоров, основанными на методах шифрования «на лету». При этом широко начали внедряться цифровые методы шифрования. Такая аппаратура получила обозначение ЗАС: засекречивающая аппаратура связи. При этом передача засекреченной информации могла происходить как на частотах ВЧ-связи, так и на звуковых частотах. Основными представителями ЗАС являются системы связи «Кавказ» и «Алтай».

Телефонный аппарат ВЧ-связи (позже — ЗАС) вместе с так называемой вертушкой был важным статусным символом для советской номенклатуры.

Примечания

Литература 
 Я. К. Берзина. Краткая хроника истории органов и войск правительственной связи, www.obereg.ru
 История и современность Спецсвязи ФСО России / Сайт ФСО России
 П. Н. Воронин. Правительственная «ВЧ связь» в годы Великой Отечественной войны / Виртуальный компьютерный музей, История развития электросвязи
 С. А. Граб. На защите информационного пространства государства / Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

Телефонная связь
Связь в СССР